Milan Klemenčič je lahko:
 Milan Klemenčič (umetnik)
 Milan Klemenčič (1926-2020), fotograf
 Milan Klemenčič (policist) (1959-2022), policist, veteran vojen za Slovenijo